

Personnalités 

 James White (né en 1953), musicien new-yorkais du mouvement No wave, et aussi connu sous le nom de James Chance ;
 James White (1821-1881), pasteur américain, cofondateur de l'Église adventiste du septième jour ;
 James White (1928-1999), auteur de science-fiction britannique ;
 James White (né en 1953), joueur de football américain jouant comme defensive tackle ;
 James White (né en 1992), joueur de football américain jouant comme running back ;
 James White, (né en 1982), basketteur professionnel ;
 James T. White (né en 1985), chef d'entreprise et auteur canadien.

Cinéma 

 James White, film dramatique américain écrit et réalisé par Josh Mond, et sorti en 2015.